«Нью Зиленд Уорриорз» ( — «новозеландские воины») — новозеландская профессиональная команда по регбилиг (регби-13), выступающая в Национальной регбийной лиге. Клуб был создан в 1995 году под названием «Окленд Уорриорз» (), став первым коллективом НРЛ не из Австралии. Домашние матчи команда проводит на арене «Маунт Смарт Стэдиум» (вместимость — 30 тысяч) в Пенроузе, к югу от Окленда. Клуб ни разу не становился победителем чемпионата. Тем не менее, в 2002 году команда выиграла регулярный чемпионат, а в 2002 и 2011 годах играла в финале плей-офф. Сейчас игроки «Уорриорз» составляют основу сборной Новой Зеландии.

История 

Окленд в течение всей истории новозеландского регбилиг был столицей этого вида спорта. Новозеландская регбийная лига, национальный руководящий орган, была создана в 1909 году. Многие представители Новой Зеландии на международной арене жили в районе Окленда, некоторые из них продолжили профессиональную карьеру в Австралии и Великобритании.

В 1978 году команда Окленда участвовала в одном из второстепенных кубков Австралийской регбийной лиги, предшественника НРЛ. Коллектив дошёл до полуфинала, но проиграл «Истерн Сабёрбз». Новозеландцы играли с австралийскими соперниками до начала восьмидесятых. В 1987 году представители Окленда провели серию матчей в Великобритании и обыграли местные клубы «Лидс» и «Уиган». Со следующего года возможность включения команды в состав постоянных участником чемпионата стала обсуждаться на высшем уровне. 17 мая 1992 года была подана заявка о присоединении новозеландской команды к лиге. Новая команда получила название «Окленд Уорриорз», её администрированием занялась региональная регбийная организация. Создатели команды выбрали для неё синий, белый, красный и зелёные цвета. Синий и белый традиционны для Окленда, а красный и зелёный были представлены в фирменном стиле первого спонсора клуба, DB Bitter. Автором оригинальной эмблемы стал Фрэнсис Аллан. Позже в форме игроков стал доминировать чёрный цвет.

Игроки

Текущий состав 
Обновление: 18 октября 2012 года.

Главный тренер: Мэттью Эллиотт.

Капитаны

Игроки года

Лидеры по числу матчей

Лидеры по числу очков

Лидеры по числу попыток

Тренеры

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Регбилиг-клубы Новой Зеландии